Haidacher ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Haidacher (1915–2009), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Gerhard Haidacher (* 1963), österreichischer Bobfahrer
 Sebastian Haidacher (1866–1908), österreichischer Theologe

Siehe auch:
 Haidach